Фельдбах — топоним:

Австрия
 Фельдбах — округ.
 Фельдбах — городская община, город и окружной центр.

Германия
 Фельдбах — деревня в коммуне Буттенвизен, Бавария.

Франция
 Фельдбах — муниципалитет в округе Альткирш, Эльзас.

См. также
 Эдельсбах-бай-Фельдбах — община в округе Зюдостштайермаркв Австрии (федеральная земля Штирия).
 Мюльдорф-бай-Фельдбах — бывшая община в округе Зюдостштайермарк в Австрии (федеральная земля Штирия).